Anama est une localité de la région de Canterbury, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée sur le cours du fleuve Hinds, près du fleuve Ashburton et de la ville de . Les autres villages à proximité comprennent Valetta vers l’est, Mayfield vers le sud, et la ville de Montalto vers l’ouest.

Toponymie 
‘Anama’, est un mot du langage des aborigènes d’Australie, donné par , bien qu’il s’agisse aussi du nom de la , qui était une propriété agricole d’Australie-Méridionale, qui était le bien du beau frère de Peter.

Accès 
Anama fut brièvement un terminus du chemin de fer. Le , un embranchement ferroviaire de  de long fut ouvert vers la ville d’Anama à partir d’une jonction avec la  au niveau de la ville de Tinwald, juste au sud de la ville d’Ashburton. Cette ligne, plus tard connue sous le nom de , fut étendue vers Cavendish le .

Les passagers furent d’abord desservis par un train mixte, et du fait du déclin de la clientèle causé par l’augmentation de l’usage de l’automobile, les passagers ne furent plus pris en charge pour les transports ferroviaires à partir du . Le trafic du fret resta stable pendant quelques années mais déclina après la Seconde Guerre mondiale jusqu’à un point où le chemin de fer n’était plus rentable économiquement. La ligne ferma le . Certaines portions du ballast peuvent encore être visibles autour de la ville d’Anama, et la plate-forme de la gare d’Anama ainsi que son quai de chargement survivent encore actuellement.

Éducation 
L’école de la ville d’Anama a célébré son centenaire en .

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande

Notes et références 

 

Ville en Nouvelle-Zélande
Région de Canterbury